

Musica 
 Why Not – album di George Cables del 1975
 Why Not – album di Ella Chen del 2015
 Why Not – singolo di Hilary Duff del 2003
 Why Not? – album di Marion Brown del 1966
 Why Not? – album di Steve Ellis del 1973
 Why Not? – album di Michel Camilo del 1985
 Why Not? – EP di Hins Cheung del 2012
 Why Not? – singolo di Siam Shade del 1997
 Why Not? – singolo di Fantastic Plastic Machine del 2002
 Why Not... – album di Don Patterson del 1978
 Why Not – gruppo musicale rock bielorusso
 Whynot Records – etichetta discografica svedese

Altro 
 Why Not – inchiesta giudiziaria condotta da Luigi de Magistris
 Why Not Model Agency – agenzia di moda
 Why Not Mountain – montagna del Canada
 Why Not Productions – casa di produzione cinematografica francese
 Why Not? – serie televisiva filippina del 2011
 Why Not? (Eijanaika) – titolo internazionale inglese film del 1981 diretto da Shōhei Imamura